Die Saison 2017/18 der 3. Fußball-Liga war die zehnte Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball.
Sie begann am 21. Juli 2017 mit der Partie des Zweitliga-Absteigers Karlsruher SC gegen den VfL Osnabrück (2:2) und endete am 12. Mai 2018. Vom 18. Dezember 2017 bis zum 18. Januar 2018 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Veränderungen zur Vorsaison 
Die beiden direkten Aufsteiger MSV Duisburg und Holstein Kiel wurden durch die Würzburger Kickers und den Karlsruher SC ersetzt. Auch der Jahn Regensburg war mit dem Relegations-Sieg gegen 1860 München in die 2. Liga aufgestiegen. Die Münchner erhielten allerdings keine Drittliga-Lizenz und starteten stattdessen in der Regionalliga Bayern. Profitieren konnte davon der SC Paderborn, der als Tabellenachtzehnter der Vorsaison eigentlich sportlich abgestiegen wäre.

Die hinter Paderborn platzierten FSV Mainz 05 II und FSV Frankfurt mussten die Liga hingegen verlassen. Sie wurden durch die drei Sieger der Aufstiegsspiele ersetzt. Dies waren der FC Carl Zeiss Jena (aus der Regionalliga Nordost, setzte sich gegen Viktoria Köln durch), der SV Meppen (Regionalliga Nord, besiegte Waldhof Mannheim im Elfmeterschießen) und SpvGG Unterhaching (Regionalliga Bayern, Sieger gegen den SV Elversberg).

Saisonverlauf

Aufstiegskampf 
Der 1. FC Magdeburg konnte seinen erstmaligen Zweitliga-Aufstieg feiern, nachdem man in den beiden Vorsaisons schon jeweils Tabellenvierter geworden war. Einer 4:1-Niederlage zum Saisonstart bei Sonnenhof Großaspach ließ der FCM sechs Siege folgen, sodass man bereits am 6. Spieltag erstmals auf einem direkten Aufstiegsplatz stand, den man ab dem 16. Spieltag auch nicht mehr abgab. Mit zehn Siegen aus den letzten zehn Spielen konnte Magdeburg die bis dato meistens vorne liegenden Paderborner endgültig übertrumpfen und die Drittliga-Meisterschaft feiern. Mit 85 Punkten und einer Tordifferenz von +38 spielten die Magdeburger zudem die zweitbeste Saison der Drittliga-Historie (Braunschweig hatte 2010/11 ebenfalls 85 Punkte, aber eine Tordifferenz von +59 erreicht).

Der SC Paderborn, der nur durch den Lizenzentzug des TSV 1860 München überhaupt in der Liga verblieben war, hatte sich bereits am 4. Spieltag sensationell an die Tabellenspitze gesetzt und ist bis zum Ende durchgängig auf einem direkten Aufstiegsplatz geblieben. Größtes Pfund war dabei von Beginn an die stärkste Offensive der Liga.

Bereits am 35. Spieltag standen die beiden direkten Aufsteiger fest. Der Karlsruher SC konnte zwar mit einer zwischenzeitlichen Serie von 21 ungeschlagenen Spielen den schlechten Saisonstart wettmachen, die nächste Niederlage, das 2:0 beim 1. FC Magdeburg am 33. Spieltag, war im Aufstiegsrennen aber letztlich vorentscheidend. Immerhin behielt der KSC im Zweikampf um den Relegationsrang gegen den SV Wehen Wiesbaden die Oberhand, der seit dem 17. Spieltag auf Platz 3 gestanden hatte, sich in der Endphase der Saison aber zu viele Niederlagen erlaubte. Den Aufstieg über die Relegation verpassten die Karlsruher aber gegen Erzgebirge Aue.

Darüber hinaus sind noch die sehr stark gestarteten Kölner zu erwähnen, die zur Winterpause aber den Anschluss an die Spitzengruppe verloren, genauso wie auch Hansa Rostock, das nach dem 28. Spieltag nicht mehr entscheidend vorstoßen konnte.

Abstiegskampf 
Der Kampf um den Klassenerhalt war früh entschieden. Prägend, wenn auch nicht entscheidend, waren dabei die Insolvenzanträge und daraus folgenden Punktabzüge für Rot-Weiß Erfurt (insgesamt 10 Punkte) und den Chemnitzer FC (9 Punkte). Erfurt konnte sportlich nur 23 Punkte sammeln und stand am 8. Spieltag letztmals auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Ähnlich verlief lange auch die Spielzeit der Reserve von Werder Bremen, die bis zum ersten Punktabzug für Erfurt mit diesen punktgleich war. Der Chemnitzer FC rutschte gegen Ende der Hinrunde unter den Strich und verlor spätestens mit einer 6:1-Niederlage am 24. Spieltag beim direkten Konkurrenten Osnabrück den sportlichen Anschluss.

Zwar konnte sich der VfL Osnabrück zwischenzeitlich etwas absetzen, allerdings sind die 37 gesammelten Punkte der niedrigste Wert, der je zu einem sportlichen Klassenerhalt in der 3. Liga gereicht hat. Nur Wacker Burghausen hatte in der Saison 2010/11 ebenfalls mit 37 Punkten die Klasse gehalten.

Statistiken

Abschlusstabelle 

 || rowspan="2" |  / P

 || () / P
 || P
|| rowspan="13" style="background:#FFFFFF" |

 || rowspan="3" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaften sind in der linken Spalte, die Gastmannschaften in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga wurden am 18. und 22. Mai 2018 ausgetragen.

|-
|colspan="5"| Damit blieb der Karlsruher SC in der 3. Liga.
|}

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Zuschauertabelle 
Die Zuschauertabelle zeigt die besuchten Heimspiele an. Die Reihenfolge ist nach dem Zuschauerschnitt sortiert.

Stadien

Sponsoren 

Anmerkungen:

Trainerwechsel

Wissenswertes – Höchstwerte der Saison 
 Die höchsten Siege der Saison waren mit sechs Toren Differenz:
 das 7:1 des SC Paderborn 07 gegen Werder Bremen II am 12. Spieltag
 das 6:0 des SC Paderborn 07 gegen den FC Carl Zeiss Jena am 33. Spieltag
 das 0:6 des FC Rot-Weiß Erfurt gegen SG Sonnenhof Großaspach am 35. Spieltag

 Die torreichsten Partien der Saison waren mit jeweils acht Toren:
 das 4:4 des Halleschen FC gegen den SC Paderborn 07 am 1. Spieltag
 das 7:1 des SC Paderborn 07 gegen Werder Bremen II am 12. Spieltag
 das 6:2 des SV Wehen Wiesbaden gegen Preußen Münster am 14. Spieltag
 das 5:3 von Hansa Rostock gegen Fortuna Köln am 17. Spieltag
 das 4:4 von Rot-Weiß Erfurt gegen den VfL Osnabrück am 27. Spieltag
 Die torreichste Unentschieden der Saison waren das 4:4 des Halleschen FC gegen den SC Paderborn 07 am 1. und von Rot-Weiß Erfurt gegen den VfL Osnabrück am 27. Spieltag.
 Die torreichsten Spieltage mit 34 Toren waren der 34. Spieltag vom 13. bis 15. April 2018 und der 35. Spieltag vom 20. bis 23. April 2018.
 Die meisten Tore in einem Spiel erzielten mit vier Toren Timmy Thiele (FC Carl Zeiss Jena) gegen den SV Wehen Wiesbaden (4:3) und Michele Rizzi (Preußen Münster) gegen Werder Bremen II (4:2).
 Die Partie Hansa Rostock gegen den 1. FC Magdeburg (1:0) am 26. Spieltag stellt den Zuschauerrekord mit 23.000 Besuchern.
 Am 31. März 2018 stellte der Karlsruher SC mit dem 21. Spiel in Folge ohne Niederlage seinen eigenen und den bisherigen Drittliga-Rekord ein.
 Der Vizemeister, der SC Paderborn 07, stellte mit 90 Saisontoren den bisherigen Rekord des FC Ingolstadt (81) aus der Saison 2010/11 ein.
 Je Spiel fielen durchschnittlich 2,73 Tore.

TV-Übertragungen 
In der abgelaufenen Saison wurden 112 Spiele im Free-TV übertragen, was einer Quote von 30 Prozent entspricht. Der MDR lag hierbei mit 44 Übertragungen an der Spitze, gefolgt vom WDR (33 Übertragungen), dem NDR (30 Übertragungen), dem SWR (14 Übertragungen), dem BR (10 Übertragungen) und dem HR (2 Übertragungen).

Kader

Einzelnachweise 

2017 18
3 Liga 2017 18